Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der österreichischen 2. Liga 2022/23.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–16 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 17 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Admira Wacker Mödling 
Trainer:  (1–15), Rolf Martin Landerl (ab 16)
Kapitän:

Floridsdorfer AC 
Trainer: 
Kapitän:

FC Blau-Weiß Linz 
Trainer: Gerald Scheiblehner
Kapitän:

SV Lafnitz 
Trainer: Philipp Semlic
Kapitän:

SKU Amstetten 
Trainer: Jochen Fallmann
Kapitän:

FC Liefering 
Trainer: Fabio Ingolitsch
Kapitän:

Grazer AK 
Trainer: Gernot Messner
Kapitän:

SKN St. Pölten 
Trainer: Stephan Helm
Kapitän:

SK Vorwärts Steyr 
Trainer: Daniel Madlener
Kapitän:

SK Rapid Wien II 
Trainer: Stefan Kulovits
Kapitän:

Kapfenberger SV 
Trainer:  (1–4), David Sencar (5–11),  (ab 12)
Kapitän:

SV Horn 
Trainer: Rolf Martin Landerl (1–9), Philipp Riederer (ab 10)
Kapitän:

Young Violets Austria Wien 
Trainer: Harald Suchard
Kapitän:

FC Dornbirn 1913 
Trainer: Thomas Janeschitz
Kapitän:

First Vienna FC 
Trainer: Alexander Zellhofer
Kapitän:

SK Sturm Graz II 
Trainer: Thomas Hösele
Kapitän:

Anmerkungen 

2022/23
Zweite Liga 2022/23
Zweite Liga 2022/23
Kaderliste